Кратер Санфорд () — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского астронома Роско Фрэнка Сэнфорда (1883—1958) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Клют на  севере-северо-западе; кратер Тейсерен-де-Бор на востоке; кратер Бронк на юго-востоке и кратер Джоуль на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 55,1 км, глубина 2,4 км.

Кратер Санфорд имеет близкую к циркулярной форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, восточная часть вала отмечена парой маленьких кратеров, к северо-западной части вала примыкают сателлитные кратеры Санфорд W и Санфорд Y. Внутренний склон гладкий, в юго-восточной части отмечен маленьким кратером. Высота вала над окружающей местностью достигает 1170 м, объем кратера составляет приблизительно 2500 км³. Дно чаши ровное, у подножия западной части внутреннего склона находятся остатки небольшого кратера.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны